Lilla Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Abborrtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lilla Abborrtjärnen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Lilla Abborrtjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Kila socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661505-128510), sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Abborrtjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (3,2 ha)
Lilla Abborrtjärnen (Husby socken, Dalarna, 669193-151627), sjö i Hedemora kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Husby socken, Dalarna, 671481-152001), sjö i Hedemora kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (10,9 ha)
Lilla Abborrtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Lilla Abborrtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,98 ha)
Lilla Abborrtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Se även
Abborrtjärn
Lillabborrtjärn
Lill-Abborrtjärn
Stora Abborrtjärn
Stor-Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn